Тер-Габриэлян — фамилия.
 Тер-Габриэлян, Авет Карпович (1886—1937) — армянский советский скрипач.
 Тер-Габриэлян, Саак Мирзоевич (1899—1983) — советский партийный,государственный и политический деятель.